Люцифери́зм (), или люцифериа́нство, люцифериани́зм (; ; ):

 Люциферизм (от мужского имени Люцифер) — христианский раскол конца IV века, спровоцированный епископом Люцифером и его учениками.
 Люциферианство — религиозный культ гностического происхождения, поклонение Люциферу как Ангелу Света.

См. также 
 Прометей
 Польский прометеизм (1940)
 Демонизм